Майли Флэнаган (; 19 мая 1965, Гонолулу, Гавайи, США) — американская актриса, продюсер, сценарист и режиссёр.

Биография 
Майли Флэнаган родилась в Гонолулу, Гавайи, и её имя в переводе с гавайского означает «лоза». Её отец работал в военной разведке США, и в 1969 году её семья была жила в Бангкоке, Таиланд, а когда ей было десять лет, они переехали в Германию.

В 1983 году Флэнанагн окончила Мюнхенскую американскую среднюю школу Министерства обороны. О своём поступлении в Бостонский колледж она говорила:

«Мне потребовалось три года, чтобы акклиматизироваться, потому что я не жила в штатах с тех пор, как мне было четыре с половиной года!». 

Во время учёбы в колледжеона была членом студенческой комедийной труппы «Мама-мака».

Флэнаган наиболее известна озвучкой Наруто Удзумаки в английском дубляже аниме «Наруто» и ролью Терри Перри в сериале «Подопытные». Также она играла в таких телесериалах, как «Бесстыдники», «Очень плохая училка», «Класс», «Анатомия страсти», «Отчаянные домохозяйки» и озвучила множество мультфильмов.

Флэнаган — открытая лесбиянка. В 2008 году она женилась на Лесе Хэммет.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Киноактрисы США